Природное тело (те́ло в природоведении или естественной истории; ) — объект научного изучения в естествознании.

Для каждого царства природы характерен собственный объект изучения (естественно-историческое природное тело) и особые методы его исследования.

Различаются природные (естественные) и искусственные тела.

История 
Это исторический термин (широко распространённый в естествознании до XX века), характеризующий естественно-историческое природное тело

В 1735 году Карл Линней в книге Система природы выделил три царства:
 минеральное — мёртвое царство (неживая природа)
 растительное — царство произрастателей
 животное — царство животных
C тех пор частное естествознание это совокупность трёх наук: минералогия в широком понимании (современная геология), ботаника и зоология.

В 1883 году В. В. Докучаев добавил четвёртое царство с особым природным телом:
 почвы — природное тело, био-косное царство (природная система сочетающая признаки живого и неживого).«Почва есть такое же самостоятельное естественно-историческое тело, как любое растение, любое животное, как любой минерал, … оно есть результат, функция, совокупной взаимной деятельности следующих агентов почвообразователей: климата данной местности, её растительных и животных организмов, рельефа и возраста страны или абсолютной её высоты, наконец, подпочвы, (т. е., грунтовых материнских горных пород)». Профессор В.В. Докучаев, 1899. См. также 
 Физическое тело
 Искусственное тело

 Примечания 

 Литература 
 Герасимов И. П.'' Понятие «почва — природное тело» и его производные («почва — режим», «почва — воспроизводство», «почва — память»): К нашим дискуссиям // Почвоведение. 1983. № 4. С. 5-12.

Ссылки 

 Почва — особое природное тело.

Естествознание
Природоведение
История науки
История биологии
История геологии
История почвоведения